Кодовая страница 850 используется в Западной Европе на персональных компьютерах с MS-DOS и другими подобными операционными системами, а также в консольных программах Microsoft Windows.

CP850 отличается от CP437 тем, что включает все символы ISO 8859-1 и, соответственно, обеспечивает гораздо лучшую поддержку западноевропейских языков. Для этого пришлось пожертвовать частью псевдографики и других экзотических символов (в частности, убраны те символы псевдографики, где одиночные линии пересекаются с двойными — например, ╢ ╨ ╫ ╘).

Вариантом CP850 является CP858, которая отличается только тем, что в ней присутствует значок евро (€) в позиции 0xD5 — там, где в CP850 была «i без точки» (ı).

На основе CP850 было создано ещё несколько национальных кодировок, в том числе кириллическая CP855.

Таблица 
Начальная часть таблицы кодировки (символы с кодами от 0 до 127) не показана, поскольку полностью соответствует кодировке ASCII. Числа под буквами обозначают шестнадцатеричный код символа в Юникоде.

Ссылки 

 Таблица CP850 на сайте www.unicode.org

Компьютерные кодировки